Domett bezeichnet:
 Domett (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Domett Range, Gebirgszug in Neuseeland

Domett ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Domett (1811–1887), Premierminister Neuseelands
 William Domett (1752–1828), Admiral der Royal Navy 
 Edward Domett Shaw (1860–1937), Bischof von Buckingham